Натуральне число 1007
 1007 рік до нашої ери
 1007 рік нашої ери